Троицкий Сунгур — село в Новоспасском районе Ульяновской области, административный центр Троицкосунгурского сельского поселения.

География 
Между селом проходит автодорога 73К-1427.

Находится село на реке Сунгур на расстоянии примерно 17 км на север-северо-запад от районного центра поселка Новоспасское.

История 
Основано в 1615 году. Названо по реке. С постройкой деревянной церкви село стало называться Троицкое.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Троицкое Сунгур тож, при ключе Сунгуре, пахотных солдат, помещичьих крестьян вошло в состав Канадейского уезда. С 1796 года в Сызранском уезде.

В 1859 году село Троицкий Сунгур во 2-м стане Сызранского уезда Симбирской губернии.

Новый деревянный храм был построен прихожанами в 1880 году; обнесён деревянной оградой. Престол — во имя Живоначальной Троицы. Есть деревянная усыпальница.

В 1913 году в селе было 270 дворов, 1350 жителей, старообрядческий молитвенный дом.

В 1929 году организовали первый в селе колхоз.

В 1990-е годы в селе работало СПК «Троицкое».

В 2003 году в Троицком Сунгуре построили церковь Троицы Живоначальной.

В 2014 году в селе был открыт парк Победы с красивой военной техникой и не только.

В 2018 году село Троицкий Сунгур был признан самой красивой деревней в Ульяновской области.

В 2020 году родник около церкви благоустроили, сделали купель и место для питья и набирание воды.

Население 

Население составляло: В 1913 году в селе было 270 дворов, 1350 жителей. На 1859 горд в селе в 189 дворах жило: 611 мужчин и 694 женщины. 1448 человек (русские 84 %) в 2002 году.

Инфраструктура 
Лесничество, лесхоз, завод хвойной муки, промкомбинат.

Достопримечательности 
 Мемориал войнам-ульяновцам погибшим за Отечество.
 Родник, святой источник.
 Чёрная берёза — памятник природы.
 Церковь Троицы Живоначальной.
 парк Победы.

Село в филателии 
 В 2010 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновская область. Мемориал войнам-ульяновцам погибшим за Отечество (с.Троицкий Сунгур)».

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Создание Симбирского наместничества /Канадейский уезд / 1780 г.
 М. И. Репьев «Симбирский край», Париж, 1935 г.
 Т. Г. Масленицкий «Топографическое описание Симбирского наместничества, 1785 г.».

Примечания 

Населённые пункты Новоспасского района